Вадфрадад — мужское имя иранского происхождения. 

Известные носители:

 Вадфрадад I — правитель Персиды II века до н. э.
 Вадфрадад II — правитель Персиды II века до н. э.
 Вадфрадад III — царь Персиды I века до н. э.
 Вадфрадад IV — царь Персиды II века.